Соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр 1932 года в полусреднем весе (до 72 килограммов) прошли в Лос-Анджелесе с 4 по 7 августа 1932 года в Grand Olympic Auditorium. 

Турнир проводился по системе с начислением штрафных баллов. За чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу по очкам борец получал один штрафной балл, за поражение — три штрафных балла. Борец, набравший пять штрафных баллов, из турнира выбывал.  Тот круг, в котором число оставшихся борцов становилось меньше или равно количеству призовых мест, объявлялся финальным, и борцы, вышедшие в финал, проводили встречи между собой. В случае, если они уже встречались в предварительных встречах, такие результаты зачитывались. Схватка по регламенту турнира продолжалась 20 минут.

В полусреднем весе боролись всего 8 участников. Фаворит был один: чемпион Европы 1931 года Ивар Юханссон, который за два дня до соревнований уже стал чемпионом этих Олимпийских игр, но по вольной борьбе. Юханссон в трёх встречах победил чисто, и в финальной встрече с финном Вяйнё Каяндером легко победил по очкам, став первым из олимпийских чемпионом в двух видах на одной олимпиаде. Третье место завоевал Эрколе Галлегати, ставший впоследствии участником нескольких игр и выступавший через двадцать лет на олимпийских играх 1952 года.

Призовые места  

  Ивар Юханссон  
  Вяйнё Каяндер 
  Эрколе Галлегати

Первый круг  

¹ Снялся с соревнований

Второй круг

Третий круг

Четвёртый круг

Финал

Ссылки  
 Wrestling at the 1932 Los Angeles Summer Games:Men's Welterweight, Greco-Roman 
 Официальный отчёт игр

Борьба на летних Олимпийских играх 1932